Modelo de evaluación (y mejora) de procesos software ISO 15504 SPICE  es una adaptación para la evaluación de procesos de desarrollo software por niveles de madurez según la norma ISO/IEC 15504. El modelo está alineado con las metodologías ágiles (SCRUM, XP, etc.), y con otras normas muy extendidas en el sector como la ISO/IEC 27001 (seguridad de la información) y la ISO/IEC 20000 (gestión del servicio TI).

Este modelo establece conjuntos predefinidos de procesos con objeto de definir un camino de mejora para una organización. En concreto, establece 6 niveles de madurez para clasificar a las organizaciones. Al ser un modelo para el desarrollo software, toma como base el modelo de procesos ISO/IEC 12207:2008 (Systems and software engineering -- Software life cycle processes).

Los niveles de madurez 

La norma ISO 15504 permite realizar evaluaciones usando niveles de madurez, la evaluación más extendida en la actualidad. 

Los niveles de madurez son conjuntos predefinidos de procesos que ayudan a una organización a mejorar en el desarrollo software evolucionando por los distintos niveles.

En este modelo, se han establecido 6 niveles, y en cada nivel se ha definido una serie de procesos que indican la madurez de la organización. Como se observa en la siguiente tabla, el nivel inferior (nivel 0) se corresponde con una organización inmadura, los siguientes niveles van haciendo crecer a la organización en su madurez, hasta el máximo nivel, el nivel 5. 

La consecución de los niveles de madurez es de forma escalonada, esto significa que para alcanzar un determinado nivel de madurez deben haberse alcanzado también los niveles inferiores.

Procesos de los niveles de madurez 1 y 2

Procesos del nivel de madurez 3

¿Qué ventajas aporta este modelo a las empresas de desarrollo y mantenimiento software? 

 Pueden contar con una norma ISO, internacional y abierta.
 En España, el modelo cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria de España ya que existen ayudas para la certificación de las PYMES.
 Agilidad, existen guías pensadas para Pymes y pequeños equipos de desarrollo, con las que numerosas empresas se han certificado usando metodologías ágiles como SCRUM.
 Utiliza un modelo de buenas prácticas actualizado y específico de desarrollo software (ISO 12207:2008).
 Evalúa por niveles de madurez, la evaluación más extendida entre los modelos de mejora.
 Normalmente, tiene un menor coste de certificación que otros modelos similares (Ver Informe de INTECO).

Enlaces externos 

Página de la ISO/IEC 15504 SPICE en Castellano
Servicios de Evaluación y Proyectos de Certificación
Página en Castellano donde se describe el modelo
Foro en Castellano de la ISO/IEC 15504
Blog de la ISO/IEC 15504 SPICE en Castellano
Listado de organizaciones certificadas en ISO 15504
Listado de herramientas para la implantación de modelos de mejora de procesos software
Estudio sobre la relación entre ISO/IEC 15504 y CMMI
Los procesos y los métodos ágiles

Ingeniería de software
Normas ISO
Normas IEC